De Zwaan (Brussel), een historisch pand op de Brusselse Grote Markt
 Café De Zwaan (lied), een lied van Yves Segers